Il doppio del torneo di tennis Zenith Tennis Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Fabio Colangelo e Martín Vilarrubi che hanno battuto in finale Alessandro Da Col e Manuel Jorquera 62-7, 7-68, [10-8].

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Igor Sijsling (quarti di finale)
 Dominik Meffert /  Santiago Ventura (primo turno)

 Fabio Colangelo /  Martín Vilarrubi (Campioni)
 Bart Beks /  Michael Quintero (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zenith Tennis Cup 2007